Поли́на Ефи́мовна Ва́йдман (24 апреля 1947 — 14 ноября 2016) — российский музыковед, специалист по творчеству П. И. Чайковского.

Биография 
Окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (1973). Начиная со студенческой практики в 1970 году и до конца жизни работала в Доме-музее П. И. Чайковского в Клину. Доктор искусствоведения (2000, диссертация «Архив П. И. Чайковского: текстологические и биографические исследования»).

Подготовила (совместно с Л. З. Корабельниковой и В. В. Рубцовой) тематико-библиографический указатель сочинений Чайковского (2003), издание переписки Чайковского с Н. Ф. фон Мекк. 

В 2010 году получила грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства на осуществление проекта по подготовке и изданию книги "П.И.Чайковский - П.И.Юргенсон" (переписка в 2 томах).

В 2015 году вышли в свет первые тома Полного собрания сочинений П. И. Чайковского, подготовленные Вайдман и включающие, в частности, оригинальную авторскую редакцию скрипичного и Первого фортепианного концертов, традиционно исполняющихся в исполнительских версиях; за эту работу удостоена Приза Ассоциации музыкальных критиков Москвы.

Значительную роль сыграла Полина Вайдман в осуществлении второй реконструкции утраченной Симфонии ми-бемоль мажор Чайковского.

Заслуженный работник культуры РФ (1995).

Примечания

Литература 
  (билингвальное изд.)

Ссылки 
 За честь: Интервью с Полиной Вайдман // «Завтра», 29 ноября 2013.

Музыковеды России
Пётр Чайковский
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Музейные работники СССР
Музейные работники Московской области